Le déluge (Comerre) - quadro do pintor francês Léon Comerre
Le Déluge (Oise) - uma comuna francesa

Veja também 
Deluge - cliente de bitorrent

Desambiguação